In finale Ariel Behar e Andrej Golubev hanno sconfitto Elliot Benchetrit e Hugo Gaston con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Ariel Behar /  Andrej Golubev (campioni)
  Luca Margaroli /  Andrea Vavassori (primo turno)

  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków (semifinale)
  Marco Bortolotti /  Mario Vilella Martínez (quarti di finale)

Wildcard 

  Flavio Cobolli /  Matteo Gigante (semifinale)
  Alessio De Bernardis /  Francesco Forti (quarti di finale)

  Lorenzo Musetti /  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Todi 2020